Cieszyca – herb szlachecki
 Cieszyca – potok, dopływ Goworówki